Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr (engelska: Mubārak al Kabīr) är en provins i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr gränsar till Muḩāfaz̧at Ḩawallī.

Terrängen i Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr är platt.

Följande samhällen finns i Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr:

 Şabāḩ as Sālim

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Kuwait